

Toponymes 
 Le château de Faucigny, qui donne son nom à :
 La commune de Faucigny, dans le département de la Haute-Savoie ;
 La baronnie (mentionnée en 1256), puis province, région administrative du duché de Savoie ;
 Le massif du Faucigny, partie calcaire des aiguilles Rouges.
 Faucigny, commune de l'arrondissement de Sétif, département de Constantine, Algérie française fondé par des suisses calvinistes.

Patronymes 
 maison de Faucigny
 maison de Faucigny-Lucinge

Presse 
 Le Faucigny, hebdomadaire savoyard.

Notes et références 

Homonymie de toponyme